Ventorro puede referirse a:

 Una venta o ventorrillo, complejo arquitectónico situado originalmente en caminos o despoblados, y luego en carreteras y zonas de servicio de autovías.

Lugares 

 Ventorros de Balerma, localidad de Granada (España).
 Ventorros de Balerma, localidad de Córdoba (España).
 Ventorros de la Laguna, localidad de Granada (España).
 Ventorros de San José, localidad de Granada (España).